Матансас — город, столица кубинской провинции Матансас.
 Матансас — кубинская провинция, административный центр — город Матансас.